Бархи́н () — еврейская фамилия.

Этимология 
Существую два варианта.
 Наряду с фамилиями Пархин, Борхи и Бурхи, происходит от фамилии Бархи (), где первые три буквы () — вероятно, аббревиатура, означащая «сын рабби Хаима».
 Наряду с фамилиями Берхин, Перхин, Перхин и Берхон — вариант фамилии Берхен (дословно 'медвежонок'; , ).

Наиболее известная семья 
 Бархин, Григорий Борисович (1880—1969) — советский архитектор, градостроитель, теоретик архитектуры, педагог.
 Бархин, Григорий Соломонович (1919, Андижан) — советский математик. Преподаватель Ростовского-на-Дону университета.
 Бархин, Михаил Григорьевич (1906—1988) — советский архитектор, педагог, учёный-архитектуровед.
 Бархин, Сергей Михайлович (1938—2020) — российский сценограф, художник, художник книги, архитектор.
 Бархина, Татьяна Михайловна (род. 1938) — советский и российский архитектор, сестра-близнец С. М. Бархина.
 Бархин, Борис Григорьевич (1912—1999) — советский архитектор и педагог. 
 Бархин, Юрий Борисович — преподаватель МАРХИ.
 Бархин, Дмитрий Борисович — российский архитектор.

Другие 
 Бархин, Константин Борисович (1876—1938) — российский и советский педагог, литературовед.

Источник